Il Campionato asiatico di calcio a 5 Under-20 2019 (ufficialmente AFC Under-20 Futsal Championship 2019) è la 2ª edizione del torneo. La competizione è iniziata il 14 giugno 2019 per finire il 22 dello stesso mese.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Campione
Campione d'Asia 2019

GIAPPONE(1º titolo)

Premi

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Coppa d'Asia Under-20 (calcio a 5)
Calcio a 5 nel 2019
Competizioni sportive a Bangkok